Магоме́д Жамалуди́нович Магоме́дов () — российский боец смешанных единоборств, обладатель кубка мира по ушу-саньда и кик-джитсу, победитель Олимпиады боевых искусств по рукопашному бою, чемпион России и Европы по смешанным единоборствам 2012 года.

Карьера профессионального бойца

Bellator 
10 декабря 2020 года Магомедов совершил свой дебют в бойцовском промоушене Bellator в поединке с бразильцем Матеусом Маттосом. Бой продлился всё отведенное ему время, и по его итогам Магомедов одержал победу единогласным решением судей.

Статистика 

|-
|Поражение
|align=center|18-2
| Рауфеон Стотс
|Единогласное решение
|Bellator 264 - Mousasi vs. Salter
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Анкасвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-1
| Си Джей Хамильтон
|Удушение сзади
|Bellator 255 - Pitbull vs. Sanchez 2
|
|align=center|2
|align=center|1:22
| Анкасвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-1
| Матеус Маттос
|Единогласное решение
|Bellator 254 - Macfarlane vs. Velasquez
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Анкасвилл, США
|<small>Дебют в Bellator.
|-
|Победа
|align=center|16-1
| Уолтер Перейра
|Удушающий приём («гильотина»)
|ACB 90 - Moscow
|
|align=center|1
|align=center|4:41
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-1
| Эдгарс Скриверс
|Единогласное решение
|ACB 83 - Borisov vs. Kerimov
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align=center|14-1
| Дин Гарнетт
|Удушающий приём («гильотина»)
|ACB 67 - Cooper vs. Berkhamov
|
|align=center|1
|align=center|4:09
| Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-1
| Пётр Ян
|Единогласное решение
|ACB 57 - Yan vs. Magomedov
|
|align=center|5
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|<small>Утратил титул чемпиона ACB в легчайшем весе.
|-
|Победа
|align=center|13-0
| Олег Борисов
|Удушающий приём («гильотина»)
|ACB 50 - Stormbringer
|
|align=center|4
|align=center|4:50
| Санкт-Петербург, Россия
|<small>Защитил титул чемпиона ACB в легчайшем весе.
|-
|Победа
|align=center|12-0
| Пётр Ян
|Раздельное решение
|ACB 32 - Battle of Lions
|
|align=center|5
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|<small>Завоевал титул чемпиона ACB в легчайшем весе. Бой вечера.
|-
|Победа
|align=center|11-0
| Бруно Диас
|Единогласное решение
|ACB 24 - Grand Prix Berkut 2015 Final
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Артур Кащеев
|Технический нокаут (удары)
|ACB 17 - Grand Prix Berkut 2015 Stage 4
|
|align=center|1
|align=center|2:31
| Грозный, Россия
|<small>Дебют в ACB.
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Паата Робакидзе
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 48 - Battle of Nomads
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Нур-Султан, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Юрий Майя
|Технический нокаут (удары)
|M-1 Global - M-1 Challenge 44
|
|align=center|3
|align=center|2:13
| Тула, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Антон Ваcильев
|Болевой приём (рычаг локтя)
|M-1 Global - M-1 Challenge 40
|
|align=center|1
|align=center|N/A
| Джейрах, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Демиан Стасяк
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 37 - Khamanaev vs. Puhakka
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Оренбург, Россия
|<small>Дебют в M-1 Global.
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Якуб Тангиев
|Нокаут (удар)
|ProFC 45 - Thunder in Grozny
|
|align=center|1
|align=center|2:35
| Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Кутманбек Аширов
|Технический нокаут (удары)
|POC - Pride of Caucasus
|
|align=center|2
|align=center|2:35
| Хасавюрт, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Агиль Рагимов
|Удушающий приём (сзади)
|SRPO Federation of Mixed Combat - Ultimatum 1
|
|align=center|2
|align=center|1:45
| Саратов, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Гарун Дибиров
|Болевой приём (рычаг локтя)
|LF - Legion Fight 10
|
|align=center|1
|align=center|2:25
| Сальск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Иван Прокопенко
|Удушающий приём («гильотина»)
|M-1 Ukraine - International Club Grand Prix 1
|
|align=center|1
|align=center|1:27
| Киев, Украина
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Дагестана
Спортсмены Дагестана
Бойцы смешанных единоборств России
Мастера ушу России